Konwergencja – pojęcie oznaczające zbieżność lub powstawanie zbieżności, np. powstawanie podobnych wytworów kulturowych u różnych ludów, zbliżenie się poziomu gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej, ruch zbieżny gałek ocznych. 
 Przykłady
 konwergencja (biologia)
 konwergencja (multimedia)
 konwergencja (meteorologia)
 konwergencja (ekonomia)
 konwergencja (medycyna)
 kryteria konwergencji
 teoria konwergencji
 konwergencja (telekomunikacja)

O konwergencji mówi się też w znaczeniu prowadzenia badań multidyscyplinarnych. Przykładem takiego użycia jest raport przygotowany przez Massachusetts Institute of Technology na temat łączenia inżynierii i nauk przyrodniczych.

W geologii są stosowane pojęcia konwergencji płyt tektonicznych (zob. konwergentne granice płyt tektonicznych) lub konwergencji warstw.

Zobacz też 

 zbieżność

Przypisy